A 2017-es ETRC szlovák nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság negyedik fordulója. 2017. július 15-én és 16-án rendezték meg az Automotodróm Slovakia Ring-en, Diósförgepatonyban. Ez volt a kamion-Európa-bajnokság első nagydíja a pályán és Szlovákiában.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Érdekességek 
 A szombati Super Pole időmérő edzés eredménye alapján a második (Antonio Albacete) és a harmadik helyezett (Adam Lacko) között mindössze egy ezred különbség alakult ki.

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmények - 1. verseny 
Hivatalos eredmények - 2. verseny 
Hivatalos eredmények - 3. verseny 
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Autóversenyzés Szlovákiában
2017 a kamion-Európa-bajnokságban